Długa ist ein polnischer Orts- und Flussname:
 Długa (Byczyna), Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln, bis 1945: Langwiese, Kreis Kreuzburg, Schlesien
 Długa (Sępopol), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Langendorf, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen
 Długa (Fluss), Fluss in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Długa Wieś